Tsundí (Agvali), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Tsundí (Mekhelta), localitat de la república del Daguestan, a Rússia